90 puede hacer referencia a: 
 El año 90.
 El año 90 a. C.
 La década de 1990.
 El número natural noventa.
 90, noticiero peruano.
 90, EP de South Club.